Goanna bezeichnet:

 Goanna (Warane), eine Reptilienart 
 Goanna (Band), eine australische Popband
 Goanna (Software), ein HTML-Renderer